Biłgoraj  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Biłgoraj, une localité du powiat de Bełchatów

dans la voïvodie de Lublin
 Powiat de Biłgoraj, une powiat 
 Gmina de Biłgoraj, une gmina 
 Biłgoraj, une ville

Voir aussi 
 Biłgoraj, une race chevaline polonaise rare.

Homonymie de toponyme